Кубок России по футболу 2016/2017 — футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получит право сыграть в Лиге Европы 2017/2018 (групповой этап), а также сыграть с чемпионом России 2016/2017 в матче за Суперкубок России.

Финал турнира прошёл на стадионе «Фишт» (Сочи) 2 мая 2017 года.

Представительство клубов по лигам 
① Премьер-лига (РФПЛ): 16 клубов;
② Первый дивизион (ФНЛ): 18 клубов (не участвуют фарм-клубы);
③ Второй дивизион (ПФЛ): 54 клуба (не участвуют фарм-клубы); 
④ Третий дивизион (ЛФЛ): 7 клубов: «Атом» (Нововоронеж), «Динамо-Старт» (Кострома), «ДСИ» (Комсомольск-на-Амуре), «Звезда» (Санкт-Петербург), «Муром», «Череповец», «Металлург» (Аша);
⑤ Четвёртый дивизион (регион.): 1 клуб: «Делин-Ижевск» (Ижевск) — чемпионат Удмуртской Республики
Итого — 96 клубов.

1/256 финала 
Урал—Приволжье

Юг

Запад и Центр

1/128 финала 
Восток

Урал—Приволжье

Юг

Запад и Центр

1/64 финала 
Восток

Урал—Поволжье

Запад и Центр

Юг

1/32 финала 
Матчи 1/32 финала прошли 24 и 25 августа 2016 года. На этой стадии в турнир вступили команды ФНЛ (кроме вторых команд «Зенита» и московского «Спартака»). Они проводили матчи в гостях (кроме «Балтики» и «Тюмени», составившие пары с другими клубами ФНЛ).

32 команды данной стадии образовывали 8 групп по территориальному признаку, пары внутри групп определялись жребием.

Турнирная сетка

1/16 финала 

Матчи 1/16 финала прошли 21 и 22 сентября 2016 года. На этой стадии в турнир вступили клубы премьер-лиги, игравшие матчи в гостях.

1/8 финала 

Поражение «Зенита» стало для клуба первым при тренере Мирче Луческу — до этого во всех турнирах были одержаны 12 побед в 16 матчах и самым крупным за 13,5 лет — 10 мая 2003 года состоялось поражение от московского «Динамо» 1:7.

1/4 финала 

1 Матч был перенесён в Краснодар из-за неготовности стадиона в Екатеринбурге.

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 
 
 Регламент Кубка России 2016/17
Сетка кубка по зонам на сайте ПФЛ:
 Запад-Центр
 Юг
 Урал-Приволжье
 Восток

Кубок России по футболу
Россия